Triton Man vs. Bob Esponja (España), Sireno Man Contra Bob Esponja (Latinoamérica) es un episodio de la quinta temporada de Bob Esponja.

Sinopsis
Transcurre mientras Plancton pone en ejecución un plan que involucra a nuestros héroes Triton Man y El Chico Percebe poniéndoles un control mental que hace que digan que las Cangreburgers son malas y que comerán en El Cubo de Cebo. Pero Bob Esponja los detiene.

Personajes
Bob Esponja
Señor Cangrejo
Calamardo
Triton Man y El Chico Percebe
Plancton

Episodios de la quinta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2007